Kameroen is ingedeeld in tien regio's. Deze regio's zijn onderverdeeld in in totaal 58 departementen.

Zie ook 
 ISO 3166-2:CM